Аэропорт Куусамо  находится в Куусамо, Финляндия, примерно в 6 км к северо-востоку от центра города Куусамо.

Авиакомпании и направления

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Finavia – Kuusamo Airport
 AIP Finland – Kuusamo Airport
 
 
 
 

Аэропорты Финляндии